Heil est  un mot de la langue allemande signifiant « salut », de nos jours peu utilisé à cause de son emploi dans le salut hitlérien ; l'expression Heil Hitler signifiait alors « vive Hitler » ou « salut à Hitler ». Le mot heil se retrouve dans le Heil safari, marche militaire de l'Afrika Korps.

Heil un nom de famille d'origine allemande notamment porté par :
  (1876-1949), homme politique américain ;
  (1908-1982), écrivain allemand ;
 Oskar Heil (1908-1994), ingénieur et inventeur allemand ;
  (1921-), journaliste sportif allemand ;
  (1931-), homme politique allemand ;
  (1935-), homme politique allemand ;
  (1940-), ingénieur du son américain ;
  (1947-), auteure d'ouvrage religieux allemande ;
  (1960-), historien allemand ;
 Hubertus Heil (1972-), homme politique allemand ;
 Reinhold Heil (1954-), compositeur allemand ;
  (1961-), historien allemand ;
  (1961-), femme politique allemande ;
  (1965-), peintre allemand ;
  (1965-), théologien allemand ;
 Johannes Heil (1978-), DJ et compositeur allemand ;
 Jennifer Heil (1983-), skieuse canadienne ;
  (1988-), footballeur allemand.

Toponyme 
 Heil, une localité du Dakota du Nord, aux États-Unis.

Autres 
 Heil - Une Farce Néonazie, film allemand de Dietrich Brüggemann sorti en 2015.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme